Le championnat du Royaume-Uni de snooker seniors 2017 est un tournoi de snooker faisant partie de la tournée mondiale seniors. Cette tournée s'inscrit dans la saison 2017-2018 de snooker. Le tournoi a lieu dans l'Harlequin Theatre de Redhill. Il réunit quelques légendes du snooker pour la plupart retraitées telles que Stephen Hendry, John Parrott, Ken Doherty.

Il s'agit de la première édition. Jimmy White l'emporte en finale face à l'Irlandais Ken Doherty par 4 frames à 2.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
Meilleur break :
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Finale

Références 

Snooker en 2017
2017
Sport en Angleterre en 2017
Sport en octobre 2017
Sport dans le Surrey